operacja "Jubilee" – desant przeprowadzony przez aliantów 19 sierpnia 1942 na francuskim wybrzeżu w rejonie portowego miasta Dieppe
 Jubilee (Jubileusz) – brytyjski film w reżyserii Dereka Jarmana z 1977
 Jubilee Line – linia metra londyńskiego
 Jubilee – duży (650,8 kr.) diament południowoafrykański

Muzyka 
 Jubilee – kompilacyjny album zespołu Sex Pistols
 Jubilee – drugi album zespołu Versailles
 "Jubilee" – singel Patti Smith wydany w 2004